

Федоровка — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Федоровка — село, Узункольський район, Костанайська область
 Федоровка — село, Федоровський район, Костанайська область

Федоровка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Федоровка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Федоровка — присілок, Атяшевський район, Мордовія
 Федоровка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Федоровка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Федоровка — присілок, Великоберезниківський район, Мордовія
 Федоровка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Федоровка — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Федоровка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Федоровка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Федоровка — село, Неклинівський район, Ростовська область
 Федоровка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Федоровка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Федоровка — село, Уфимський міський округ, Башкортостан
 Федоровка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Федоровка — село, районний центр, Башкортостан
 Федоровка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Федоровка — село, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Федорівка

ru:Фёдоровка